Турбай — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Турбай, Григорий Автономович (род. 1904) — советский деятель, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.
 Турбай, Диана — колумбийская журналистка, которая была похищена Медельинским кокаиновым картелем и случайно застрелена в ходе спасательной операции.
 Турбай, Михаил Порфирьевич (1918—1982) — советский военный лётчик, младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Турбай Айяла, Хулио Сесар (1916—2005) — президент Колумбии с 4 июня 1978 по 31 мая 1982, член Колумбийской либеральной партии.
 См. также 
 Турбаи — село, Петровский сельский совет, Глобинский район, Полтавская область, Украина.